Słowacka Extraliga siatkarzy 2012/2013 – 21. sezon walki o mistrzostwo Słowacji organizowany przez Słowacki Związek Piłki Siatkowej (słow. Slovenská Volejbalová Federácia, SVF). Zainaugurowany został 29 września 2012 roku i trwał do 27 kwietnia 2013 roku.

W sezonie 2012/2013 w Pucharze CEV Słowację reprezentował klub , natomiast w Pucharze Challenge - .

Mistrzem Słowacji została drużyna , która w finale fazy-play-off pokonała .

System rozgrywek 
 Pierwsza faza: uczestniczyło w niej 7 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Dwie najlepsze awansowały do rywalizacji o miejsca 1-4, a pięć pozostałych do rywalizacji o miejsca 5-9.
 Druga faza: do drużyn rywalizujących o miejsca 1-4 dołączyły dwa zespoły grające w Lidze Środkowoeuropejskiej. W obu grupach rywalizujących o miejsca 1-4 i 5-9 zespoły rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Wszystkie drużyny z grupy 1-4 i cztery najlepsze z grupy 5-9 awansowały do fazy play-off. Najsłabsza drużyna z grupy 5-9 dołączyła do rywalizacji w barażach z trzema drużynami z niższej ligi.
 Trzecia faza: składała się z fazy play-off i baraży. W fazie play-off drużyny rozegrały ćwierćfinały (do trzech zwycięstw), dwumecze o miejsca 5-8, półfinały (do trzech zwycięstw), dwumecz o 7. miejsce, dwumecze o 5. miejsce, mecze o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz mecze finałowe (do czterech zwycięstw), które wyłoniły mistrza Słowacji. W barażach rywalizowały 4 drużyny, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Dwie najlepsze zapewniły sobie udział w najwyżej klasie rozgrywkowej w kolejnym sezonie.

Drużyny uczestniczące 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

1 Drużyny  i  połączyły się i przystąpiły do rozgrywek jako

Pierwsza faza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

Tabela

Druga faza

Grupa 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

Tabela

Grupa 5-9

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

 
 
|}

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Runda I

Ćwierćfinały 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
|}

Runda II

Mecze o miejsca 5-8 
(dwumecze)

 
 
|}

 
 
|}

Półfinały 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

Runda III

Mecze o 7. miejsce 
(dwumecz)

 
 
|}

Mecze o 5. miejsce 
(dwumecz)

 
 
|}

Mecze o 3. miejsce 
(do 3 zwycięstw)

 
 
 
 
|}

Finał 
(do 4 zwycięstw)

 
 
 
 
 
 
|}

Baraże

Drużyny uczestniczące

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2012 na Słowacji
2012 w piłce siatkowej
2013 na Słowacji
2013 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Słowacji